Инсар може бити:
 Инсар (град), град у Републици Мордовији у Руској федерацији
 Инсар (река), притока реке Алатир у Републици Мордовији у Руској федерацији